El término Diego Valadés puede referirse:

a Diego de Valadés (1533-1582), un misionero franciscano, historiador y lingüista de Nueva España;
a Diego Valadés Ríos (1945- ), un jurista, político y académico mexicano.